Kaká, pseudonimo di Paulo Ricardo Figueiroa Silva – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano (1977)
Kaká, pseudonimo di Claudiano Bezerra da Silva – calciatore brasiliano (1981)
Kaká, pseudonimo di Ricardo Izecson dos Santos Leite – calciatore brasiliano (1982)
Kaká, pseudonimo di Carlos Augusto dos Santos da Silva – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano (1987)
Kaká, pseudonimo di Everton Ferreira Guimarães – calciatore brasiliano (1991)